(«Как назвать эту любовь?», , ) — индийский телесериал, транслировавшийся по телеканалу Star Plus. Название телесериала позаимствовано из песни «Rabba Mere Rabba» болливудского фильма «Очарование любви» (2001). С 24 по 30 ноября 2015 года сериал продлен на финальные спецсерии, которые включают в себя краткое содержание о прошлом и в то же время, там будут репортажи самих актеров.Является телесериалом о жизни людей всех социальных классов и отражает тенденцию, характерную для индийских мыльных опер начала  — фокусировать внимание на личных отношениях пары, и их взаимоотношениях с родственниками. Как и многие другие телесериалы социальной направленности затронул проблему повторного брака. Основная сюжетная линия телесериала имеет некоторое сходство с сюжетом сказки «Красавица и чудовище» и историей любви Радхи и Кришны, о чём упоминается непосредственно в содержании серий. На основе сериала были адаптированы следующие ремейки: "Они не могут понять друг друга"(2012), "Арагини"(2013), "Wassanaye Premaya"(2015). "Как назвать эту любовь" - из немногих индийских телесериалов, ставший очень популярным не только в Индии, но и за рубежом. 

24 ноября 2015 года, после трехлетнего перерыва, сериал вернулся на канал "Hotstar" с восемью финальными сериями. Вэб-эпизоды вышли под брендом "Hotstar Originals", продюсерами выступила компания "Entertainment Mafia".

Сюжет 
Кхуши очень любит свою сестру Паяль, но по стечению обстоятельств становится причиной срыва её свадьбы и последующего разорения своего приёмного отца. Опасаясь усугубления ситуации, скрывает от родителей, что настоящим виновником произошедшего стал совсем другой человек — высокомерный, пренебрегающий традициями бизнесмен Арнав Сингх Райзада, который помешал ей вовремя попасть на свадьбу. Однако вскоре он сам напоминает о себе: по местному телевидению показывают сюжет, в котором Кхуши показана вместе с ним в двусмысленной ситуации. Семья Кхуши публично опозорена и обеих девушек на две недели отправляют в Дели, к вдовствующей тёте.

По совету влюблённого в неё знакомого по имени Шьям, она устраивается на работу в компанию «ASR», даже не догадываясь, что название этой фирмы — это инициалы её владельца. Обнаружив друг друга в офисе, Кхуши и Арнав заключают пари на сто тысяч рупий. Арнав превращает каждый день девушки в ад, и Кхуши, под давлением родственников, увольняется с работы раньше срока. Вскоре к ней обращается за помощью сестра Арнава Анджали и предлагает работу в доме её врага в обмен на прощение долга.

Приступив к исполнению своих обязанностей она узнаёт, что Арнав сирота и, также как и она, готов на всё ради счастья сестры. Вскоре Кхуши замечает и другое: несмотря на грубое отношение к ней, он всегда готов защитить её в случае опасности. Кхуши влюбляется в него, и начинает подозревать, что её любовь взаимна. Но из-за интриг Шьяма, который оказывается мужем Анджали, вместо признания в любви Арнав с помощью шантажа заставляет её выйти за себя замуж, нарушив все традиции и рассорившись со всеми родственниками. Решив досадить мужу, Кхуши окружает его такой любовью, что это сначала приводит Арнава в ярость, потом становится нормой его жизни. Но даже после их свадьбы Шьям продолжает свои интриги, он похищает Арнава с целью заполучить все его состояние и жениться впоследствии на Кхуши. Кхуши с самого начала чувствует, что с мужем что-то случилось, она прилагает все возможные усилия, чтобы найти Арнава, в этом ей помогают Манорама, а затем НК. В конечном итоге Арнав и Кхуши вместе спасаются от бандитов, нанятых Шьямом, все недомолвки и преграды между ними рухнули, и Арнав решает жениться на своей жене ещё раз. В последней серии Кхуши Кумари Гупта Сингх Райзада побеждает в конкурсе «Миссис Индия» и осознаёт, что её муж всегда был тем человеком, который делал её сильнее.

Актёры и роли

Показ 
В период показа в Индии позиции телесериала в рейтинге TRP колебались от 3,24 до 4,59. С 8 декабря 2014 года по 19 октября 2015 года сериал транслировался в России на телеканале Ю. Сериал был показан таких странах как: Индия, США, Великобритания, Россия, Грузия, Маврикий, ЮАР, Болгария, ОАЭ, Египет, Казахстан и др. , во многих из них он транслируется до сих пор. С 2016 года транслируется в Румынии. Является первым индийским сериалом, показанным в Турции, где приобрел большой успех.  В связи с успехом сериала, в Турции, Египте и Армении был выкуплен сериал Санаи Ирани, исполняющей главную роль, "Цвета Страсти".

Музыка 
Песня «Rabba Ve», ставшая главной музыкальной темой телесериала, написана и исполнена композитором Раджу Сингхом, а песня «Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon» исполнена Джаведом Али и Махалакшми Айер. В нескольких сериях звучит фрагмент из известной песни Ричарда Маркса «Right Here Waiting» (к примеру, в серии 311, 3:30-3:45). В телесериале также используются песни из фильмов Болливуда.

Награды

Примечания

Ссылки 
  на Star Plus
 
 
 

Комедийно-драматические телесериалы Индии
Телесериалы Индии 2011 года
Телесериалы на хинди